Боске Бонито има више значења:

 Боске Бонито (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Боске Бонито (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику